Dit is een lijst van planetoïden 16301-16400. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

Stand per 08 februari 2022. Afgeleid uit data gepubliceerd door het Minor Planet Center.
{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (16301) - || 6576 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (16302) - || 6634 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (16303) - || 6639 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (16304) - || 6704 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (16305) - || 6707 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (16306) - || 6797 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (16307) - || 7569 P-L || 17 oktober 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (16308) - || 7627 P-L || 22 oktober 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (16309) - || 9054 P-L || 17 oktober 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (16310) - || 1043 T-1 || 25 maart 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (16311) - || 1102 T-1 || 25 maart 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (16312) - || 1122 T-1 || 25 maart 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (16313) - || 1199 T-1 || 25 maart 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (16314) - || 1248 T-1 || 25 maart 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (16315) - || 2055 T-1 || 25 maart 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (16316) - || 2089 T-1 || 25 maart 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (16317) - || 2127 T-1 || 25 maart 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (16318) - || 2128 T-1 || 25 maart 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (16319) Xiamenerzhong || 3252 T-1 || 26 maart 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (16320) - || 4078 T-1 || 26 maart 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (16321) - || 4225 T-1 || 26 maart 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (16322) - || 4409 T-1 || 26 maart 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (16323) - || 1107 T-2 || 29 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (16324) - || 1181 T-2 || 29 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (16325) - || 1332 T-2 || 29 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (16326) - || 2052 T-2 || 29 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (16327) - || 3092 T-2 || 30 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (16328) - || 3111 T-2 || 30 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (16329) - || 3255 T-2 || 30 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (16330) - || 3276 T-2 || 30 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (16331) - || 4101 T-2 || 29 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (16332) - || 4117 T-2 || 29 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (16333) - || 4122 T-2 || 29 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (16334) - || 4278 T-2 || 29 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (16335) - || 5058 T-2 || 25 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (16336) - || 5080 T-2 || 25 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (16337) - || 5087 T-2 || 25 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (16338) - || 1106 T-3 || 17 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (16339) - || 2053 T-3 || 16 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (16340) - || 2110 T-3 || 16 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (16341) - || 2182 T-3 || 16 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (16342) - || 2271 T-3 || 16 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (16343) - || 2326 T-3 || 16 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (16344) - || 2370 T-3 || 16 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (16345) - || 2391 T-3 || 16 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (16346) - || 2682 T-3 || 11 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (16347) - || 3256 T-3 || 16 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (16348) - || 3465 T-3 || 16 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (16349) - || 4062 T-3 || 16 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (16350) - || 1964 VZ2|| 11 november 1964 || Purple Mountain Observatory
|-
| (16351) - || 1971 US || 26 oktober 1971 || L. Kohoutek
|-
| (16352) - || 1974 FF || 22 maart 1974 || C. Torres
|-
| (16353) - || 1974 WB || 16 november 1974 || Harvard Observatory
|-
| (16354) - || 1975 SN1|| 30 september 1975 || S. J. Bus
|-
| (16355) Buber || 1975 UA1|| 29 oktober 1975 || F. Börngen
|-
| (16356) Univbalttech || 1976 GV2|| 1 april 1976 || N. S. Chernykh
|-
| (16357) Risanpei || 1976 UP18|| 22 oktober 1976 || H. Kosai, K. Hurukawa
|-
| (16358) Plesetsk || 1976 YN7|| 20 december 1976 || N. S. Chernykh
|-
| (16359) - || 1978 VO4|| 7 november 1978 || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| (16360) - || 1978 VY5|| 7 november 1978 || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| (16361) - || 1979 MS1|| 25 juni 1979 || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| (16362) - || 1979 MJ4|| 25 juni 1979 || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| (16363) - || 1979 MT4|| 25 juni 1979 || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| (16364) - || 1979 MA5|| 25 juni 1979 || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| (16365) - || 1979 MK5|| 25 juni 1979 || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| (16366) - || 1979 ME7|| 25 juni 1979 || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| (16367) Astronomiasvecia || 1980 FS4|| 16 maart 1980 || C.-I. Lagerkvist
|-
| (16368) Città di Alba || 1981 DF || 28 februari 1981 || H. Debehogne, G. DeSanctis
|-
| (16369) - || 1981 DJ || 28 februari 1981 || S. J. Bus
|-
| (16370) - || 1981 DA2|| 28 februari 1981 || S. J. Bus
|-
| (16371) - || 1981 DQ3|| 28 februari 1981 || S. J. Bus
|-
| (16372) Demichele || 1981 EP1|| 7 maart 1981 || H. Debehogne, G. DeSanctis
|-
| (16373) - || 1981 ES5|| 7 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (16374) - || 1981 EA10|| 1 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (16375) - || 1981 EM10|| 1 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (16376) - || 1981 EX10|| 1 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (16377) - || 1981 EY11|| 7 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (16378) - || 1981 ET17|| 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (16379) - || 1981 EJ18|| 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (16380) - || 1981 EJ20|| 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (16381) - || 1981 EG25|| 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (16382) - || 1981 ER27|| 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (16383) - || 1981 EV30|| 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (16384) - || 1981 ES31|| 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (16385) - || 1981 EQ32|| 7 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (16386) - || 1981 ET34|| 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (16387) - || 1981 EB37|| 11 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (16388) - || 1981 EA39|| 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (16389) - || 1981 EC39|| 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (16390) - || 1981 EG39|| 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (16391) - || 1981 EM40|| 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (16392) - || 1981 EP42|| 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (16393) - || 1981 QS || 24 augustus 1981 || L. Brožek
|-
| (16394) - || 1981 QD4|| 30 augustus 1981 || S. J. Bus
|-
| (16395) Ioannpravednyj || 1981 US14|| 23 oktober 1981 || L. I. Chernykh
|-
| (16396) - || 1981 UN22|| 24 oktober 1981 || S. J. Bus
|-
| (16397) - || 1982 JS2|| 15 mei 1982 || E. F. Helin, E. M. Shoemaker
|-
| (16398) Hummel || 1982 SN3|| 24 september 1982 || F. Börngen
|-
| (16399) Grokhovsky || 1983 RF2|| 14 september 1983 || E. Bowell
|-
| (16400) - || 1984 SS1|| 27 september 1984 || Z. Vávrová|}

Planetoïdenlijsten